

Geografia

Niemcy 
 Dramburg – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Drawsko Pomorskie

Osoby 
 Johann Georg Dramburg – niemiecki malarz